Ролофф — фамилия.
 Ролофф, Анника (род. 1991) — немецкая прыгунья с шестом, участница Олимпиады 2016 года.
 Ролофф, Диана Магдалене (более известна как Диана Дарви; 1945—2000) — британская певица, актриса и танцовщица, наиболее известная по своему участию в «Шоу Бенни Хилла».
 Ролофф, Фридрих (1830—1885) — немецкий ветеринар, с 1866 года профессор в Галле.